Батист Бютто (; род. 13 февраля 1987, Альгранж) — французский гандболист, играющий на позиции левого крайнего и выступающий за клуб Дюнкерк и за сборную Франции.

Карьера

Клубная 
Батист Бютто воспитанник клуба Тионвилль Моселле. В 2004 году Бютто заключил первый профессиональный контракт с клубом Стад Мессин. В 2005 году Батист Бютто перешёл французский клуб «Селеста», в котором он провёл 4 сезона. С 2009 года Баптист является игроком французского клуба «Дюнкерк», в составе которого он стал чемпионом Франции, и стал обладателем кубка Франции и кубка французской лиги.

Сборная 
Батист Бютто выступает за сборную Франции с 2012 года.

Титулы 
 Чемпион Франции: 2014
 Обладатель кубка Франции: 2011
 Обладатель кубка Французской лиги: 2013
 Обладатель кубка ЕГФ: 2012

Статистика 
Статистика Батиста Бютто сезона 2019/20 указана на 12.11.2019

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/joueurs/baptiste-butto
 https://web.archive.org/web/20160809145139/http://www.usdk.fr/equipe-pro/effectif/baptiste-butto.html
 https://web.archive.org/web/20160303184727/http://europeancup.eurohandball.com/ehfc/men/player/540606/Baptiste+Butto

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки ГК «Дюнкерк»
Игроки сборной Франции по гандболу